Menominee megye (Michigan)
Menominee megye (Wisconsin)